Torneig de tennis masculí: BRD Năstase Ţiriac Trophy 2014
 Torneig de tennis femení: BRD Bucharest Open 2014